Вискоза может иметь отношение к:

 Вискоза — вязкая масса, продукт обработки древесной целлюлозы сероуглеродом и едким натром
 Вискоза — волокно из вискозы (обработанной целлюлозы)
 Вискоза — ткань из вискозного волокна
 Вискоза — дореволюционная компания, производитель вискозы
 1К120 «Вискоза» —  российская автоматизированная система боевого управления ракетными войсками